

Geografia 
 Frelinghuysen – comune nella contea di Warren, New Jersey, Stati Uniti d'America

Persone 
 Frederick Theodore Frelinghuysen – politico statunitense
 Peter Frelinghuysen, Jr. – politico statunitense
 Rodney Frelinghuysen – politico statunitense